Ridgetop ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ridgetop (Kentucky), im Bullitt County
 Ridgetop (Davidson County, Tennessee)
 Ridgetop (Robertson County, Tennessee)
 Ridgetop (Wisconsin), im Florence County